Gavotti ima više značenja:
 Gavotti, Cuneo
 Gavotti, Latina